Komarówka Podlaska (plaats), plaats in Polen
 Komarówka Podlaska (gemeente), gemeente in Polen